Судан поділяється на 17 штатів ( — читається «wilāyah»: вілайєт, «вілаят» або «вілайя»), які іноді називають також провінціями.

До 1994 року Судан був розділений на регіони.

Легенда
 ISO: Коди згідно зі стандартом ISO 3166-2.
 Колишній регіон: Регіон, до якого входив даний штат до 1994 року

Примітки